Robert Curtis Brown (nascido em 27 de Abril de 1957 em Pennsylvania USA) é um actor americano. Ele fez séries de TV como Criminal Minds, CSI, CSI: Miami, NYPD Blue, The X-Files, Star Trek: Voyager, Star Trek: Deep Space Nine e filmes como Adivinha Quem é?, Mr. Bean: O Filme. Ele está em High School Musical 2 como Senhor Evans, pai de Sharpay e Ryan.

Ele já esteve em comerciais de TV da Rede de remedios Nexium.

Robert fez graduação em Pennbury High School em 1975 e foi inspirado para entreteenimento por Richard Kind. Em auge, terminou a graduação na Yale University em 1979.

 Seriados de televisão 
 CSI CSI: Miami Criminal Minds NYPD Blue The X-Files Star Trek: Voyager Star Trek: Deep Space Nine The West Wing Family Law Murder She Wrote Matlock Herman´s Head Search for Tomorrow SupernaturalThe Thundermans Filmes 
 Adivinhe Quem é Depois do Por-do-Sol Prenda-me se for capaz Feijão: O Filme Aguias Legais Lugar Comercial High School Musical 2 High School Musical 3: Senior Year(pequena participação)''

Brown, Robert Curtis